Первенство Казахстана по футболу 1995 года — 2-й профессиональный турнир Первой лиги, в котором приняли участие 13 клубов.

В число участников соревнований вновь были включены все желающие команды.

На предварительном этапе клубы сыграли в трёх зонах в 2 круга. Затем лучшие команды тоже в 2 круга, но уже по принципу «дома-в гостях», разыграли места с 1-го по 6-е.

Из-за отказа «Елимая»-2 (Семипалатинск) и «Востока»-2 (Усть-Каменогорск) сыграть в финальном турнире зону «Запад» представляли 3 клуба.

Предварительный этап

Зона «Запад» 
Матчи 1-го круга прошли в Кызылорде, 2-го круга — в Уральске.

Зона «Восток» 
Матчи 1-го круга прошли в Алма-атинской области, 2-го круга — в Усть-Каменогорске.

Зона «Центр» 
Матчи 1-го круга прошли в Жезказгане, 2-го круга — в Кокшетау.

Финальный турнир

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА — 1995 на сайте «Казахстанский футбол» 

Первая лига Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 1995 году